Rantajärvi kan syfta på:
Rantajärvi, Övertorneå kommun, småort i Övertorneå kommun, 
Rantajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iso Rantajärvi, sjö i Pajala kommun,  (8,26 ha)
Pikku Rantajärvi, sjö i Pajala kommun,  (5,8 ha)
Rantajärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (25,2 ha)
Rantajärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun, 
Rantajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (1,77 km²)
Rantajärvi, Övertorneå kommun, småort i Övertorneå kommun vid denna sjö

Se även
Strandsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn